Niektóre kościoły pod wezwaniem św. Klemensa:

W Polsce 

 Kościół św. Klemensa w Borowie Polskim
 Kościół św. Klemensa w Głogowie
 Kościół św. Klemensa w Lędzinach
 Kościół św. Klemensa Papieża w Miedźnej
 Kościół św. Klemensa w Nadarzynie
 Kościół św. Klemensa w Ustroniu
 Kościół św. Klemensa w Wieliczce
 Kościół św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu (ul. Inżynierska)
 Kościół św. Klemensa w Zielęcinie

We Włoszech 

 Bazylika św. Klemensa w Rzymie

Na Ukrainie 

 Kościół pw. św. Klemensa męczennika w Sewastopolu

Klemens, św.
!